Lista de uniformes do América Futebol Clube, equipe de futebol profissional de Belo Horizonte, Brasil.

Temporada atual - 2020 
Na temporada atual, o time continua com a marca própria Sparta. Inovando do tradicional primeiro uniforme verde e preto em listras verticais, o time lançou o primeiro uniforme utilizando apenas duas listras, em dois tons de verde. A segunda camisa se manteve branca com detalhes em verde escuro.
 1º - Camisa com metade verde escuro e a outra verde mais claro, calção e meias pretas.
 2º - Camisa branca, calção branco e meias verdes.

Uniformes de outras temporadas 
2019

A partir da temporada 2019, o uniforme do América passou a ser produzido e distribuído pela Sparta, uma marca própria do clube. Para implementar a novidade, o Coelho contratou uma confecção terceirizada, a Bomache, sediada em Fortaleza. 

Os uniformes Sparta 2019 foram projetados levando em consideração todo o conceito espartano. O formato das golas, das fontes de nomenclatura e dos números foram itens construídos com inspiração em elementos do famoso exército da antiguidade, como, por exemplo, escudos e outras armaduras características. 
O uniforme 1, principal, terá a tradicional camisa verde com listras verticais pretas e calção e meiões serão pretos. Já a combinação reserva terá camisa e calção brancos e meiões verdes. A camisa número 2 traz, na parte frontal, um S bem grande em verde claro, relativo à marca Sparta.

 1º - Camisa com listras verticais em verde e preto, calção e meias pretas.
 2º - Camisa branca, calção branco e meias verdes.

2018 
A camisa do clube em 2018 apresentou a mudanças nos detalhes, em comparação aos anos anteriores. A camisa principal continuou com sua predominância de cor verde com listras pretas. O número de listras foi reduzido, com cada faixa preta tendo uma linha fina de cor verde. O escudo do clube também foi atualizado com duas estrelas, em alusão à conquista do bicampeonato da Série B do Campeonato Brasileiro. 

A camisa três do América Mineiro para a temporada é predominantemente verde escura e se destaca pelo dourado que aparece no entorno da gola, nas bordas das mangas e na barra do kit e tem inspiração das histórias de 1971, de um time que ficou marcado na história do Clube.

2017
Nesse ano, o clube voltou mais para a tradição, aproveitando o primeiro ano do centenário do Deca. O uniforme titular é uma releitura do utilizado na década de 1970, quando o América foi campeão mineiro invicto (1971) e também considera elementos da camisa de 2000 – ano da conquista da Copa Sul-Minas.

O uniforme reserva vem em um estilo bem retrô na cor branca, e presta homenagem à campanha do Decacampeonato (1916/25). Principal destaque do manto, a gola aparece na cor verde em estilo polo com cordões na cor branca. A camisa também apresenta a inscrição “Decacampeão”, acompanhada de um selo para destacar o feito.

O terceiro uniforme traz como inspiração a Tríplice Coroa de 1957 e o título brasileiro da série B de 1997, conquistado com a camisa verde e branca e comemora as duas décadas dessa vitória.

2016
A coleção recebeu a assinatura do renomado estilista Ronaldo Fraga e chamou a atenção pela utilização da cor laranja em todas as peças da nova vestimenta americana.  

Na nova coleção, a camisa principal é predominante preta, com listras verdes e finas, além de detalhes em laranja. O uniforme reserva é branco, com uma listra verde mais grossa no centro e novamente detalhes em laranja. Já a camisa 3 tem o laranja como cor predominante, recebendo finas listras em verde.

2015
A camisa titular do América Mineiro é listrada verticalmente em verde e preto, trazendo uma faixa larga preta no centro e duas largas verdes e duas faixas pretas finas que pegam a lateral.

Predominantemente branca, a camisa reserva traz detalhes verdes na gola, borda das mangas, laterais e detalhes como numeração e no Coelho que é outra vez colocado na parte esquerda inferior. Já a camisa três é predominantemente verde em um tom mais claro, com detalhes em branco.

2014
A Primeira é tradicional sendo listrada de verde e preto, mangas pretas, gola redonda preta, detalhes verdes presentes na parte superior dos punhos e na parte aberta da gola. A Segunda é branca com gola polo branca, o que se destaca são as duas listras horizontais verde mais escuro e preta separadas por uma fina faixa branca. A Terceira é de uma tonalidade mais clara de verde com detalhes brancos nas laterais da gola e na abertura da gola, extremidade dos punhos também em branco.

2013
A camisa titular listrada em verde e preto ganha mangas totalmente pretas, já as costas não tem listras e totalmente verde, a camisa tem linhas finas em branco cortando a frente e o dorso. O número é preto. Já a camisa reserva branca ganha listras finas na diagonal verdes escuras e douradas e mangas e golas verdes, assim como o número no verso do manto.

2012
Durante a festa de seu centenário, o América Mineiro lançou oficialmente suas camisas comemorativas aos 100 anos, a de número três e quatro do clube. No início do ano, o time verde e branco montou ação na qual torcedores escolheriam o desenho do uniforme para que a Finta o produzisse. Na votação, a diferença de votos foi muito pequena, então fornecedora e clube decidiram lançar ambos no mercado. 

Os modelos das camisas recordam parte da história do América-MG, pesquisada pelo historiador Carlos Paiva. A camisa vermelha e tem três listras horizontais na cor branca, sendo uma mais grossa e outra mais fina. A camisa rememora os uniformes usando pelo time na década de 30. A outra tem listras horizontais finais nas cores verde e branca e mangas na cor branca, ela homenageia as camisas que foram usadas pelo clube como uniforme 2 até a década de 70.

2011
No uniforme principal as listras ficaram mais grossas e diminuíram de sete para cinco. As laterais da camisa, os ombros e a parte superior das mangas agora são pretos. Com a mudança de layout, o verde ganha destaque tanto na frente quanto atrás da camisa. A gola também está diferente. Outra mudança é a localização da mascote estilizada do time, que agora fica na frente, do lado direito do peito.
O uniforme reserva continua tendo o branco como cor principal, mas o verde ganhou destaque abaixo das mangas e nas laterais. As camisas foram idealizadas por um torcedor, Samuel Pimenta.

2010
Em 2010, a diretoria do América-MG fez um desenho prévio do que esperava para o modelo do uniforme e entregou o projeto a uma torcida organizada. O grupo encarregou-se de transformar o esboço no visual que o time ostentou na temporada.

Referências 
 

Uniformes de clubes de futebol do Brasil